Let's Get Married, expression anglaise signifiant « Marions-nous » est le titre de :

 Let's Get Married, film de Gregory La Cava de 1926
 , film d'Alfred E. Green de 1937
 , film de Peter Graham Scott de 1960
 , chanson du groupe Jagged Edge sortie en 2000